Ortsausschuss steht für
 Ortsausschuss in Hamburg, siehe Ortsamt (Hamburg)
 Ortsausschuss in Teilen mancher österreichischer Gemeinden, siehe Ortsteil#Österreich